Pierusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pierusaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Pierusaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar